Hedersleben kan verwijzen naar twee gemeentes in in Saksen-Anhalt:

 Hedersleben (Selke), in het district Harz
 Hedersleben (Mansfelder Land), in het district Mansfeld-Südharz